Frederiksberg kan henvise til flere stednavne:

 Danske stednavne
 Frederiksberg – en bydel og bykommune omgivet af Københavns Kommune
 Frederiksberg (Aulum Sogn) – en bebyggelse i Aulum Sogn, Herning Kommune
 Frederiksberg (Esbjerg) - en bydel i Esbjerg, Esbjerg Kommune
 Frederiksberg (Humble Sogn) – landbrugsejendom i Humble Sogn, Langeland Kommune
 Frederiksberg (Give Sogn) – en bebyggelse i Give Sogn, Vejle Kommune
 Frederiksberg (Gjerlev Sogn) – en bebyggelse i Gjerlev Sogn, Randers Kommune
 Frederiksberg (Sorø Kommune) – en bebyggelse i Lynge Sogn, Sorø Kommune
 Frederiksberg (Niløse Sogn) – en bebyggelse i Niløse Sogn, Sorø Kommune
 Frederiksberg (Skjern Sogn) – en bebyggelse i Skjern Sogn, Viborg Kommune
 Frederiksberg (Tranebjerg Sogn) – en bebyggelse i Tranebjerg Sogn, Samsø Kommune
 Frederiksberg (Vester Åby Sogn) – en bebyggelse i Vester Åby Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Frederiksberg (Voer Sogn) – en bebyggelse i Voer Sogn, Brønderslev Kommune
 Frederiksberg (Vorup Sogn) – en bebyggelse i Vorup Sogn, Randers Kommune
 Frederiksberg Sogn – et sogn på Frederiksberg, Frederiksberg Kommune
 Frederiksberg (Roskilde) - et tidligere på en bydel i Roskilde sydvest for Roskilde Station

 Udlandske stednavne
 Fredriksberg (Helsinki) – en bydel i Helsinki, Finland
 Fredriksberg (Ludvika) – en landsby i Ludvika kommun, Sverige
 Fredriksberg (Malmø) – en bydel i Malmø, Sverige
 Frederiksberg (Slesvig) – en bydel i Slesvig By
 Fredriksberg fort – en fæstning ved Bergen, Norge

 Se også
 Valby Bakke – som også kaldes "Frederiksberg" bakke (Solbjerg, Valbybakke)
 Frederiksbjerg – en selvstændig midtbydel af Århus C som udtales næsten som "Frederiksberg"